Геннадий Анатольевич Кувшинов (5 мая 1965, Липецк — 22 октября 1997, Липецк) — сержант внутренней службы, пожарный в Липецке. Погиб при исполнении служебных обязанностей во время тушения пожара в жилом доме. Посмертно награждён орденом Мужества.

Биография 
Родился в 1965 году в Липецке. Служил в армии в железнодорожных войсках. С детства любил рисовать.

В 1989 году окончил художественно-графический факультет Липецкого государственного педагогического института.

С 1992 года пожарный пожарной части № 7 Управления пожарной охраны УВД администрации Липецкой области. Сержант внутренней службы.

22 октября 1997 года в 4 часа 55 мин. дежурный караул пожарной части № 7 прибыл на пожар в жилом доме N 13 по ул. Ленина Липецка. Горела квартира на 11 этаже. При проведении разведки звеном газодымозащитников, в составе которого находился сержант Кувшинов, произошла вспышка продуктов неполного сгорания. При спасении людей из огня Кувшинов погиб.

За мужество и героизм, проявленные при тушении пожара и спасении людей Кувшинов был посмертно награждён орденом Мужества.

Память 
В 1998 году часть улицы Московской города Липецка переименована в Проезд сержанта Кувшинова Г. А..

В 2011 году на доме № 91 по улице Московской, где проживал Кувшинов, установлена мемориальная доска герою-пожарному.

В 2011 году имя Геннадия Кувшинова выбито (среди ещё четырёх имён погибших липецких пожарных) на обелиске пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, расположенном на территории Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Комната боевой славы школы № 65 города Липецка носит имя сержанта Кувшинова.

Примечания

Источники 
 Кувшинов Геннадий Анатольевич (1965—1997) // Официальный сайт МЧС России
 Мария Кузнецова — Подвиг огнеборцев // «Липецкая газета», 8 августа 2011
 В Липецке открыли мемориальную доску Геннадию Кувшинову // Липецк Медиа, 5 мая 2011
 Спасая людей ценой своей жизни! // Центральный региональный центр МЧС, 23 апреля 2014
 22 октября, день памяти Геннадия Анатольевича Кувшинова… // Сайт Школы № 65 города Липецка, 24 октября 2016
 Память спасателя-героя Геннадия Кувшинова почтили в Липецке // Липецк Медиа, 5 мая 2017

Выпускники Липецкого педагогического университета
Персоналии:Липецк
Пожарные России